Я́рке (до 1948 — Баш-Киргиз, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.